St. Paul vagy Saint Paul:
 Amerikai Egyesült Államok
 Saint Paul (Minnesota)
 Saint Paul (Ohio)
 St. Paul (Arkansas)
 St. Paul (Iowa)
 St. Paul (Kansas)
 St. Paul (Missouri)
 St. Paul (Nebraska)
 St. Paul (Oregon)
 St. Paul (Collin megye, Texas)
 St. Paul (San Patricio megye, Texas)
 St. Paul (Virginia)
 Kanada
 St. Paul (Alberta)
 St. Paul (Manitoba)
Lásd még
 Saint-Paul (egyértelműsítő lap)